Leela puede referirse a:

 Turanga Leela, personaje de la serie Futurama.
 Leela, personaje de Doctor Who.